Староуйгурское письмо (уйгурское вертикальное письмо, также просто уйгурское) — алфавит, который уйгуры использовали для записи древнеуйгурского языка с VIII по XVI век н. э.

Староуйгурское письмо восходит к согдийскому письму, адаптированному уйгурами для записи тюркской фонетики.

В отличие от согдийских уйгурские тексты писались не справа налево, а сверху вниз, при этом столбцы следовали слева направо. Возможно, такое направление написания столбцов связано с тем, что правая часть листа по-прежнему использовалась для горизонтальной записи. Как и в согдийском алфавите, форма большинства букв в староуйгурском письме зависела от позиции в слове (начальная, серединная и конечная формы).

Перейдя из христианства и буддизма в ислам, с XI—XII века уйгуры начали активно использовать модифицированный («чагатайский») вариант арабского алфавита, и к XVI веку староуйгурское письмо было вытеснено арабицей. Последние документы староуйгурского письма датируются XVIII веком, а этническая группа жёлтых уйгуров (сарыг-уйгуры) использовала вертикальное письмо вплоть до XIX века.

Старомонгольское письмо, созданное на основе уйгурского в конце XII века, а также произошедшие от него ойратская письменность тодо-бичиг и маньчжурское письмо, используются до настоящего времени.

Алфавит

В Юникоде

См. также 
 Древнеуйгурские письменные памятники

Ссылки 
 Староуйгурское письмо на сайте Omniglot

Письменности семитского происхождения
Алфавиты
Письменности Центральной Азии
Уйгурская письменность
История уйгуров
Вышедшие из употребления письменные системы